Clathratus (au masculin) et Clathrata (au féminin), formés à partir du grec , sont des noms d'espèces biologiques, généralement liés à leur aspect (des dessins de barreaux, par exemple) :
 Acropora clathrata
 Aptostichus clathratus
 Chiasmia clathrata
 Clelia clathrata pulcherrima
 Clitaetra clathrata
 Hersilia clathrata
 Oxyrhopus clathratus
 Promyrmekiaphila clathrata
 Saitidops clathratus
 Tityus clathratus
 Trogon clathratus
 Ulva clathrata
 Venus clathrata